Мішурін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Мішурін Олексій Олександрович (30 березня 1912 — 17 жовтня 1982) — український кінорежисер, кінооператор.
 Мішуріна Марія Олексіївна — українська актриса.

Російські прізвища